Романовский район:
 Романовский район (Алтайский край)
 Романовский район (Житомирская область)
 Романовский район (Ростовская область)
 Романовский район (Саратовская область)
 Романовский район (Молдавская ССР)